

Sciences et techniques 
En planétologie, Tharsis est le nom de plusieurs formations géologiques sur Mars :
 le dôme de Tharsis, une zone d'environ  de diamètre, surélevée de plus de  par rapport au niveau de référence ;
 les Tharsis Montes, un alignement de trois gros volcans boucliers situés sur le dôme de Tharsis ;
 Tharsis Tholus, un autre volcan du dôme de Tharsis.

Sciences humaines et sociales 
 Tharsis est une ville évoquée dans l'Ancien Testament comme située dans une « contrée lointaine », non identifiée avec certitude.

Toponyme 
  est un village minier de la province de Huelva (Andalousie, Espagne).